de westerse wereld
 de cultuur van de westerse wereld: de westerse cultuur 
 Westers (Terschelling), een dialect op het Friese eiland Terschelling